Тоторо () — город и муниципалитет на юго-западе Колумбии, на территории департамента Каука. Входит в состав  провинции.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 30 января 1815 года. Муниципалитет Тоторо был выделен в отдельную административную единицу в 1835 году.

Географическое положение 

Город расположен в восточной части департамента, в горной местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 17 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от города Попаян, административного центра департамента. Абсолютная высота — 2839 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Тоторо граничит на севере с территорией муниципалитета Сильвия, на востоке и юго-востоке — с муниципалитетом Инса, на юге — с муниципалитетом Пурасе, на юго-западе — с муниципалитетом Попаян, на северо-западе — с муниципалитетом Кахибио. Площадь муниципалитета составляет 421,98 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 20 123 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,6 % от населения Тоторо, женщины — соответственно 49,4 %. В расовом отношении индейцы составляли 77,5 % от населения города; белые и метисы — 22,4 %; негры, мулаты и райсальцы— 0,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 84,5 %.

Экономика 
Основу экономики Тоторо составляют сельское хозяйство и аквакультура.

52,2 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 35,5 % — предприятия сферы обслуживания, 9,4 % — промышленные предприятия, 2,9 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 26 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Каука